Cussler est un patronyme porté notamment par :

 Clive Cussler (1931-2020), romancier et chasseur d'épaves américain ;
 Dirk Cussler (1961-), romancier américain.

Homonymie de patronyme